Neilonela quadrangularis är en musselart som först beskrevs av Dall 1881.  Neilonela quadrangularis ingår i släktet Neilonela och familjen Malletiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
quadrangularis